John Bell (chirurg) (1763–1820), Schots anatoom en chirurg
 John Bell (politicus) (1796-1869), Amerikaan politicus uit Tennessee
 John Bell (ontdekkingsreiziger) (ca. 1799-1868), medewerker van Hudson's Bay Company
 John Bell (natuurkundige) (1928-1990), Brits wis- en natuurkundige (voluit: John Stewart Bell)
 John B. Bell (1954), Amerikaans wiskundige
 John Bell (acteur) (1997), Schots acteur

N.B. Er zijn nog zeer veel andere mensen (geweest) met deze naam. Voor een uitvoeriger overzicht zie het Engelstalige artikel (link in de marge).